Cerkev sv. Roka je ime več cerkva:

 Za cerkve v Sloveniji glej Seznam cerkva v Sloveniji.